

Miejscowości na Ukrainie
 Hrehorów (obwód iwanofrankiwski)
 Hrehorów (obwód tarnopolski)
 Hrehorów (obwód czerkaski) – wieś nie istnieje

Przypisy